Blato dans les langues slaves signifie « marais ». C'est aussi un toponyme qui peut désigner :
en Bulgarie (le nom étant écrit )
 le Blato, une petite rivière, située dans l'oblast de Sofia (« non urbain ») ;
 Blato, village de l'obchtina de Bobov dol, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
en Croatie
 Blato, un village et une municipalité situés sur l'ile de Korčula, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
 Blato, une localité située sur l'île de Mljet et dans la municipalité de Mljet, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
en Serbie (le nom étant également écrit ) 
 Blato, un village situé dans la municipalité de Pirot, district de Pirot ;
 Blato, un village situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor ;
 Bllatë/Blato, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Kamenicë/Kosovska Kamenica, district de Gjilan/Gnjilane (selon Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (selon la Serbie) ;
 Bllatë/Blato, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Podujevë/Podujevo, district de Pristina (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie).

Homonymie de toponyme